Rooyen ist der Name von

 Ack van Rooyen (1930–2021), niederländischer Jazz-Trompeter und -Flügelhornist
 Basil van Rooyen (* 1939), südafrikanischer Autorennfahrer
 Jason van Rooyen (* 1997), südafrikanischer Leichtathlet
 Jerry van Rooyen (eigentlich Jerry van Rooijen; 1928–2009), niederländischer Jazz-Bigband-Leiter, Komponist und Arrangeur
 Rocco van Rooyen (* 1992), südafrikanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Royen
 Rooijen
 Roijen
 Rojen
 Reuen